Архітектура як галузь людської інженерної діяльності.
 Архітектура України
 Ландшафтна архітектура

 Архітектура як структура, наочна форма.
 Інформаційна архітектура

 Технічна архітектура — технічний опис інженерних систем.
 Архітектура автомобіля
 Корабельна архітектура
 Архітектура ЕОМ
 Архітектура системи команд
 Мікроархітектура
 Архітектура програмного забезпечення
 Клієнт-серверна архітектура
 Триярусна архітектура
 Сервісно-орієнтована архітектура
 Відкрита архітектура